Ein Keltenmuseum ist ein Museum, das sich mit der Geschichte der Kelten beschäftigt. 

 Keltenmuseum Hochdorf
 Keltenmuseum Hallein
 für das Keltenmuseum am Glauberg, siehe Keltenwelt am Glauberg
 für das Keltenmuseum Manching, siehe Kelten-Römer-Museum
 für das Keltenmuseum Heuneburg, siehe Heuneburg

Siehe auch:

:Kategorie:Keltenmuseum